Induktion kan syfta på:

 Induktion (filosofi) – ett filosofiskt förfaringssätt att härleda slutsatser från erfarenheter
 Matematisk induktion – en bevismetod inom matematiken
 Elektromagnetisk induktion – elektromagnetisk effekt
 Induktionshäll – en typ av spis som använder sig av elektromagnetisk induktion för att värma upp exempelvis kastruller.
 Färginduktion – begrepp inom färglära som beskriver hur en och samma färg kan uppfattas olika beroende av bakgrundsfärgen, se Simultankontrast
 Induktion (medicin) – inom medicin och cellbiologi innebär att det sker en uppreglering av enzym genom att en viss substans tillförs

Se även
 Induktiv